Sant Andreu de la Barca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Andreu de la Barca (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Andreu de la Barca (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar